Коралиљо има више значења:

 Коралиљо (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коралиљо (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Коралиљо (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралиљо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралиљо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралиљо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралиљо (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику